Champagne Charlie : film réalisé en 1936 par James Tinling
Champagne Charlie : film réalisé en 1944 par Alberto Cavalcanti
Champagne Charlie : téléfilm réalisé en 1989 pour la télévision britannique.
Champagne Charlie : chanson composée par George Leybourne.

Homonymie de titre